Röhrling steht für:
 Pilze, die als Röhrlinge bezeichnet werden

Röhrling ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Röhrling (1893–1974), österreichischer Komponist
 Helmut Röhrling, bürgerlicher Name von Schiffkowitz (* 1946), österreichischer Musiker